Böhmische Krone steht für

 Wenzelskrone, die Krönungskrone Böhmens, Krone Karls IV. von 1347, dem Landespatron, dem Heiligen Wenzel, geweiht 
 Länder der Böhmischen Krone, die mit dem Böhmischen Königtum verbundenen Territorien